Il toponimo Tuřany può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Tuřany – comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Tuřany – comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Tuřany – frazione di Brno, capoluogo della Moravia Meridionale
Brno-Tuřany – quartiere di Brno
Aeroporto di Brno-Tuřany (BRQ, LKTB)